Валенти́н Моро́зов:
 Морозов, Валентин Алексеевич (род. 1975) — российский хоккеист.
 Морозов, Валентин Витальевич (1946—2001) — русский поэт.
 Морозов, Валентин Евгеньевич (1924—?) — советский футболист и тренер.
 Морозов, Валентин Николаевич (род. 1948) — советский и российский актёр.
 Морозов, Валентин Фёдорович (1911—1999) — русский белоэмигрант, японский бизнесмен-кондитер.